Kangoo steht für:
 Renault Kangoo, französisches Automobil
 Kangoo (dt. Titel: Kangoos – Fit für Basketball!), französische Zeichentrickserie